Berisso puede hacer referencia a:

Geografía 
Berisso, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Berisso, ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo.

Personas 
Cesáreo L. Berisso, pionero de la aviación uruguaya.
Emilio Rodolfo Berisso, almirante argentino asesinado en 1972 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Miscelánea 
Base Aérea Gral. Cesáreo Berisso, base aérea de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Berisso Rugby Club, club argentino de rugby con sede en la ciudad de Berisso.
Estación Berisso, antigua estación del Ferrocarril Puerto-Los Talas que se extendía desde el Puerto La Plata hasta las canteras de Los Talas, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.